Obiekty sportowe nazwane imieniem Pierre'a de Coubertin:
 Stade Pierre de Coubertin – hala sportowa w Paryżu, we Francji
 Stade Pierre de Coubertin – stadion w Cannes, we Francji
 Stade Pierre de Coubertin – stadion w Lozannie, w Szwajcarii